Гаса́нов — прізвище, походить від арабського імені Асан -; Asan -; Xasan -; Hasan з арабської буквально «красивий». Це було ім'я одного з синів Алі.

Відомі носії 
 Гасанов Гасан (* 1940) — азербайджанський державний діяч, дипломат.
 Гасанов Джабраїл (* 1990) — азербайджанський борець вільного стилю, дворазовий чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу.
 Ельдар Мовсум огли Гасанов (нар. 1982) — український шахіст чемпіон України серед юнаків до 20 років (2002 р.), гросмейстер (2007), майстер спорту України (2016).
 Гасанов Раміз Фіруз-огли (1954—2018) — український скульптор.
 Гасанов Руфат Рауфович (* 1987) — азербайджанський кінорежисер.
 Гасанов Самір Назімович (* 1967) — радянський та український футболіст, український тренер.
 Гасанов Тимур Юсіфович — старшина I статті Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Джерела 
 «Словарь русских фамилий». («Ономастикон»)  

Азербайджанські прізвища